Río Toro puede referirse a:

 Río Toro, un río de Costa Rica.
 Río Toro Amarillo, un río de Costa Rica.
 Quebrada del Toro, un río de Argentina.
 Río Toro (Turbio), afluente del río Turbio en la cuenca del río Elqui, Región de Coquimbo, Chile.